Kolotoč má více významů:

 Kolotoč – pouťová atrakce
 Kolotoč (opera) – opera Václava Trojana
 Kolotoč (Traband) – album skupiny Traband
 Kolotoč (film, 1967) – film režiséra Václava Hudečka
 Kolotoč (rozhlasový pořad) – český rozhlasový pořad vysílaný na Dvojce Českého rozhlasu (vysílán od roku 1963)
 Kolotoč (soutěž) – česká soutěž skupiny Nova která vznikla v roce 1996
 Kolotoč - hračka pro děti